Joker (en español bromista, comodín, o bufón) se refiere a un término en inglés, que puede hacer referencia a:

el comodín, un naipe de la baraja inglesa.
 Joker (personaje), traducido como el Guasón en ocasiones, personaje de historieta de DC Comics, archivillano y enemigo de Batman.
Joker (novela gráfica), miniserie de 2008 basada en el personaje.
Joker (película), película de 2019 basada en el personaje del mismo nombre.
The Joker (montaña rusa), montaña rusa tematizada del personaje.
The Joker (canción), canción de Steve Miller Band.
 Joker Fuel of Norway, equipo ciclista noruego.
 Joker (Persona), personaje del videojuego Persona 5.